AIK Fotbolls säsong 1924/1925

1925
Allsvenskan (1924-1925)

Källor

1924/1925
Fotbollssäsongen 1924/1925 efter lag
1924 i Sverige
1925 i Sverige